Cavazza ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Cavazza (1841–1909), italienischer Bildhauer
 Boris Cavazza (* 1939), slowenischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Giovanni Battista Cavazza (1620–vor 1690), italienischer Maler
 Sandro Cavazza (* 1993), schwedischer Popsänger und Songwriter

Siehe auch:
 Rifugio Franco Cavazza al Piscadù